Bowens Mill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bowens Mill (Georgia), im Ben Hill County
 Bowens Mill (Michigan), im Barry County